Коралон има више значења:

 Коралон (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Коралон, Груас Дијаз (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику